Sargis Karapetyan – calciatore armeno nato nel 1963 di ruolo difensore
 Sargis Karapetyan – calciatore armeno nato nel 1990 di ruolo centrocampista